Le khan Djaghataï (1186-1241) était le deuxième fils de Gengis Khan duquel il hérita du Khanat de Djaghataï, une partie de l'Empire mongol.
Le Djaghataï ou khanat de Djaghataï était une partie de l'Empire mongol.
Les Djaghataïdes désigne la dynastie issue de Djaghataï khan (1227-1338).
Le djaghataï était la langue turco-mongole parlée dans le khanat de Djaghataï au Moyen Âge.